Osoby o tym nazwisku:
 Dorival Knippel – brazylijski piłkarz, trener
 Ernest Knippel – niemiecki grafik, rysownik i rytownik